Omalogyra densicostata är en snäckart som först beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1884.  Omalogyra densicostata ingår i släktet Omalogyra och familjen Omalogyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
densicostata